Суйкка — топоним.

 Суйкка — хутор в составе Кааламского сельского поселения Сортавальского района Республики Карелия.
 Суйкка — бывший финский остановочный пункт в Кааламском сельском поселении Сортавальского района Карелии.
 озеро Суйкка — Руоколахти, Район Иматра, Южная Карелия,  Финляндия.
 озеро Суйкка — Раутъярви, Район Иматра, Южная Карелия, Финляндия.
 озеро Суйкка — Сулкава, Восточная Финляндия,  Финляндия.
 озеро Мяки-Суйкка — Раутъярви, Район Иматра, Южная Карелия, Финляндия.

Примечания